O Japão participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1912, e competiu em quase todos os Jogos desde então. O país não foi convidado aos Jogos de 1948 após a Segunda Guerra Mundial e também fez parte do boicote aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou.

O Japão foi sede das Olimpíadas em 3 ocasiões e a cidade de Tóquio sediará pela segunda vez as Olimpíadas de Verão em 2020:
Jogos Olímpicos de Verão de 1964 em Tóquio,
Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 em Sapporo,
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano,
Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio.

Atletas japoneses ganharam 361 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, com a maioria das medalhas de ouro no Judô.  O Japão também ganhou 32 medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O Comitê Olímpico Japonês foi criado em 1911 e reconhecido em 1912.

Quadro de Medalhas
A cor da borda vermelha indica que o torneio foi realizado em casa.
Caixa de classificação de cor vermelha indica o melhor desempenho.

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Ver Também
 :Categoria: Competidores Olímpicos do Japão
 Japão nos Jogos Asiáticos

Referências
 
 

Japão nos Jogos Olímpicos